Eixendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eixendorf (Marzling), Ortsteil der Gemeinde Marzling, Landkreis Freising, Bayern
 ein ehemaliges Dorf auf dem Grunde des Eixendorfer Sees, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Eixendorf (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern

in Österreich:
 Eixendorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Eixendorf (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten